Albano Canazza, calciatore italiano.
Aldo Canazza, ciclista italo-francese.